Фарнаби () — английская фамилия. Известные носители:

 Фарнаби, Джилс (1563—1640) — английский композитор.
 Фарнаби, Саймон (род. 1975) — английский актер и комик.
 Фарнаби, Томас (1575—1647) — английский учёный.